El Red Bull Brasil és un club de futbol brasiler de la ciutat de Campinas a l'estat de São Paulo.

Història 
El club és propietat de la companyia Red Bull GmbH. Va ser fundat en 15 d'novembre de 2007 per l'empresa austríaca Red Bull. Va debutar professionalment el 2008 en un partit contra Sumaré guanyant 2-0, el màxim golejador de la temporada va ser Cézar amb 15 gols en 30 partits. El 2009, va guanyar la segona divisió amb el tècnic Jair Picerni. El 2010, va guanyar la sèrie A-3 i la Copa paulista porta el vice campionat, la temporada següent repeteix el segon lloc. L'any 2014, l'equip va ascendir a la divisió principal del Campionat Paulista, amb el dret a vice campionat.

Estadi 
El Toro Loko mana els seus jocs a l'Estadi Moisés Lucarelli, estadi del rival Ponte Preta amb capacitat per a 20.000 espectadors.

Palmarès 
 Campionat Paulista Série A-3: 2010
 Campionat Paulista de segona divisió: 2009

Enllaços externs 
 Página oficial (en portuguès)
 Red Bull Brasil  (en portuguèés)

Clubs de futbol de l'Estat de São Paulo